Vadans ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Vadans (Jura) im Département Jura
 Vadans (Haute-Saône) im Département Haute-Saône